

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme QED peut signifier :
 , l'équivalent en latin de « ce qu'il fallait démontrer » (CQFD) ;
 .

Sciences humaines et sociales 
 Qed est un prénom masculin de l'Égypte antique.

Culture et société

Cinéma et télévision 
  est une série télévisée britannique.
 Q.E.D. est le titre original de la série télévisée CQFD, Alambic et Torpédo.

Entreprises et produits 
 QED est un éditeur de texte ligne par ligne.
 QED est un type de fichier de disque dur virtuel utilisé par QEMU.
 QED est une marque anglaise de connectique pour la HiFi/Home cinéma.
  est une pièce de théâtre

Musique 
 Q.E.D est un album de Acid Black Cherry.